Allerleirauh bezeichnet:

 Allerleirauh, ein Märchen der Brüder Grimm

dessen Verfilmungen:
 Allerleirauh (1977) und
 Allerleirauh (2012) 

sowie:
 Allerleirauh (Verein), einen Kinder- und Jugendhilfeverein
 Allerleirauh (Künstlerinnengruppe), ein Mode-, Theater- und Performancenetzwerk
 Allerleirauh Viele schöne Kinderreime, versammelt von Hans Magnus Enzensberger (Hrsg.), Suhrkamp Taschenbuch Nr. 19, ISBN 3-518-06519-X.